Суперкубок Нідерландів з футболу 2007  — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2007 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Аяксом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2007
Нідерланди
2007 у нідерландському спорті
Серпень 2007